Skradnik je lahko:
 Skradnik, Josipdol (Hrvaška)
 Skradnik, Sjenica (Srbija)